Porte puede referirse a:
En botánica, el porte o hábito de una planta hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos, como la duración del tallo, el patrón de ramificación, el desarrollo, y la textura.
Porte,  localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte.
Richie Porte, ciclista profesional australiano.